Солоновка — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Солоновка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Солоновка — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Солоновка — село в Волчихинском районе Алтайского края.
 Солоновка — село в Новичихинском районе Алтайского края.
 Солоновка — село в Павловском районе Алтайского края.
 Солоновка — поселок в Поспелихинском районе Алтайского края, упразднён в 1981 г.
 Солоновка — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Солоновка — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Солоновка — деревня в Омутинском районе Тюменской области.

Украина 
 Солоновка — село в Городнянском районе Черниговской области.

Реки 
 Солоновка (верхний приток Алея) — в Алтайском крае
 Солоновка (нижний приток Алея) — в Алтайском крае
 Солоновка (приток Барнаулки) — в Алтайском крае
 Солоновка (приток Большого Урана) — в Оренбургской области
  — в Тюменской области.
 Солоновка (приток Ини) — в Кемеровской области
 Солоновка (приток Песчаной) — в Алтайском крае
 Солоновка (приток Сотничихи) — в Алтайском крае
 Солоновка (приток Чистюньки) — в Алтайском крае
 Солоновка (приток Язевки) — в Алтайском крае